То́маш У́йфалуши (, ;; 24 марта 1978, Рымаржов, Чехословакия) — чешский футболист венгерского происхождения. В сборной обычно играл на позиции центрального защитника, в «Фиорентине» выступал под руководством Чезаре Пранделли на правом фланге обороны.

Карьера

Клубная 
В 2008 году Уйфалуши подписал контракт с «Атлетико Мадрид», который вступил в силу 1 июля. За «Фиорентину», свой предыдущий клуб, Уйфалуши провёл больше матчей, чем за любой другой в своей карьере — 123 (при том, что и в «Сигме», и в «Гамбурге», и в «Фиорентине» он провёл равное количество сезонов — по 4). 20 июня 2011 года игрок подписал контракт с турецким клубом «Галатасарай» сроком на 2 года.

Международная 
В составе молодёжной чешской команды участвовал в чемпионате Европы U-21 2000 года (где его команда дошла до финала) и в Олимпиаде того же года.

Уйфалуши дебютировал в сборной Чехии 28 февраля 2001 года в товарищеской игре против Македонии (1:1). Участник двух чемпионатов Европы (2004 и 2008) и одного чемпионата мира (2006). В последнее время Уйфалуши являлся капитаном сборной Чехии, но 8 апреля 2009 года объявил о завершении карьеры в сборной.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 Обладатель Кубка немецкой лиги (1): 2003
 Победитель Лиги Европы (1): 2009/10
 Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 2010
 Чемпион Турции (2): 2011/12, 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 Томаш Уйфалуши на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Сигма»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Галатасарай»